Paris Canaille est le titre d'une chanson et du premier album éponyme de Léo Ferré, parus en 1953.
 Paris Canaille est un film de Pierre Gaspard-Huit sorti en 1956 (qui reprend le titre de la chanson de Ferré).